Sonda se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Sonda, comună din Estonia

Localități
 Sonda, sat în comuna Sonda, Estonia
 Sonda, localitate în statul Haryana, India
 Sonda, localitate în statul Bangla, India

Alte înțelesuri
 Sonda, un tip de rachetă fabricată în Brazilia
 Sonda, serial TV polonez difuzat între 1977 și 1989.

Vezi și
 Sondă spațială